Zaza (volk), een Iraans volk in het huidige Turkije, verwant aan de Koerden, ook al is er discussie over hoever deze verwantschap reikt. 
Zazaki, de taal van de Zaza
Ali Zaza, Syrisch politicus
Simone Zaza, Italiaans voetballer
Zaza (cartoonist), het pseudoniem van de Vlaamse cartoonist Klaas Storme
ZaZa Instituutsvereniging Nederlands, de studievereniging voor studenten Nederlandse Taal en Cultuur in Groningen
Zaza Zebra, een personage uit de Nederlandse poppenserie ''De Fabeltjeskrant
Zaza (1899), toneelstuk van de Franse auteurs Pierre Berton en Charles Simon.
Zazà (1900), een opera van Ruggero Leoncavallo
Zaza (1915), een film van Edwin S. Porter
Zaza (1923), een film van Allan Dwan
Zaza (1938), een film van George Cukor